Une cuisinière est soit :
 une femme qui exerce le métier de cuisinier, ou une femme qui fait de la cuisine
 une cuisinière, un appareil ménager (ou électroménager) pour le chauffage et la cuisson des aliments.